

Toponymie 
 Raviart, commune située en Côte d'Ivoire

Patronymie 

 Eugène Raviart (1876-1954), avocat français
 Georges Raviart (1875-1956), médecin français
 Naïk Raviart, chercheuse et historienne de la danse